(1560?-1628), poète et traducteur britannique ;
  (1926-2015), poète britannique ;
 Christopher Midlleton, (?-1770), explorateur britannique.